Први светски рекорд у бацању копља за мушкарце признат је од стране ИААФ 1912, износио је 62,32 метра. Постигао га је Ерик Леминг из Шведске. Актелни светски рекорд од 98,48 м држи Чехословак Јан Железни 1998. године, са садашњим моделом копља којим се званично такмичи од 1991.

До данас (април, 2015) ИААФ је ратификовала 46 рекорда у бацању копља у мушкој конкуренцији.

Светски рекорди у бацању копља за мушкарце

Развој рекорда до 1986

Развој рекорда од 1986. до 1991.

Развој рекорда од 1990.

Види још 
 Бацање копља
 Развој светског рекорда у бацању копља за жене

Референце

Спољашње везе 
 Развој светског рекорда у бацању копља за мушкарце на trackfield.brinkster.net, 12. децембар 2011.

Бацање копља
Бацање копља за мушкарце